Avtocesta A2 (hrv.: Autocesta A2) je druga autocesta po dužini u Sloveniji. Vodi od Tunela Karavanke kod Jesenice na granici s Austrijom preko Kranja, Ljubljane i Novog mesta do Obrežja na granici s Hrvatskom. Njezina međunarodna oznaka, koja apostrofira njezinu važnost, je E61 i E70.

Čvorovi, izlazi i odmorišta

Povijest 

Prije izgradnje autoceste postojala je Hitra cesta H1 (hrv.: Brza cesta H1), dvotračna brza cesta bez zaustavnog traka. Vodila je od Tunela Karavanke kod Jesenice na granici s Austrijom do Obrežja na granici s Hrvatskom.

Za vrijeme Jugoslavije kasnije nazvana H1 bila je najvažnija cestovna veza Slovenije i dio takozvane Autoceste bratstva i jedinstva. U tadašnje vrijeme bila je jedina cesta za tranzitni promet od Jesenice do SR Hrvatske. Za vrijeme godišnjih odmora redovito je bilo dugih gužvi. H1 je osim toga bila, posebice između Ljubljane i granice s Hrvatskom, jedna od najopasnijih cesta Slovenije. U razdoblju od 2004. do 2010. godine dogodile su se 550 prometne nesreće s 39 mrtvih.

S izgradnjom autoceste A2 veći dio brze ceste se u Dolenjskoj iskoristio za novu trasu autoceste, dok je u Gorenjskoj većina ostala i razvrstana je kao regionalna cesta. Dana 30. lipnja 2010. posljednja je dionica između Trebnja i Grosuplja zamijenjena s autocestom A2.

Vanjske poveznice 
 Tijek autoceste A2 na motorways-exits.com
 Web stranica DARS-a (slovenski/engleski)

Autoceste u Sloveniji